El Centro (a spanyol kifejezés jelentése: „a központ”) több település neve:

 Amerikai Egyesült Államok
El Centro, település Kalifornia államban, Imperial megyében

 Mexikó
El Centro, település Guanajuato államban, San Francisco del Rincón községben
El Centro, település Hidalgo államban, San Felipe Orizatlán községben
El Centro, település Jalisco államban, Arandas községben
El Centro, település Jalisco államban, Atotonilco el Alto községben
El Centro, település Jalisco államban, Jesús María községben
El Centro, település Jalisco államban, Tepatitlán de Morelos községben
El Centro, település Jalisco államban, Villa Hidalgo községben
El Centro, település Zacatecas államban, Fresnillo községben